Balcke ist der Familienname folgender Personen:

 Alf J. Balcke (Alfred Julius Balcke; 1857–1909), deutscher Architekt
 Alfred Balcke (1894–1972), deutscher Politiker und Senator in Bremen
 Ernst Balcke (1887–1912), deutscher Autor
 Gisela Kühler-Balcke (1913–1983), deutsche Bildhauerin
 Hans Joachim Balcke (1862–1933), deutscher Wärmetechniker
 Hermann von Balcke (1865–1946), deutscher Generalmajor
 Jan Balcke (* 1973), Hamburger Politiker (SPD)
 Robert Balcke (1880–1945), deutscher Maler
 Rudolf Balcke (1888–1978), deutscher Jurist und Verwaltungsoffizier, zuletzt Generalintendant der Wehrmacht

Balcke ist Teil der Firma folgender Unternehmen:
 Balcke-Dürr GmbH

Siehe auch: 
 Balke